SUA est un sigle, qui signifie :
 Sport universitaire de l'Atlantique, une association sportive universitaire canadienne ;
 , des clubs sportifs ;

Voir aussi
 Súa, ville de l’Équateur, dans la province d’Esmeraldas.
 Súa, divinité du panthéon chibcha, dans l'Amérique précolombienne.

Homonymie
Sigle de 3 caractères